Acoenonia är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Pritchard 1947. Acoenonia ingår i familjen gallmyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Gallmyggor
Acoenonia